Siebenmühlental ist ein Talname in Baden-Württemberg:

 Siebenmühlental (Heidelberg) oder Mühltal, oberes Tal des Mühlbachs im Odenwald vor Handschuhsheim, Stadtkreis Heidelberg
 Siebenmühlental (Schönbuch), Tal des Reichenbachs (zur Aich) im Schönbuch am Rande der Landkreise Esslingen und Böblingen, mit Naturschutzgebiet

Siehe auch:
 Tal der sieben Mühlen